Villa Matilde – antico edificio che sorgeva al posto della attuale Villa Peragallo, a Calenzano
 Villa Matilde – villa storica di Posillipo, presso Napoli